Виггинс — американский город в Миссисипи, административный центр округа Стон.
 Виггинс, Брэдли — британский велогонщик, победитель Тур Де Франс 2012, пятикратный Олимпийский чемпион.
 Виггинс, Джозеф (Иосиф) (1832—1905) — английский капитан, восстановивший в 1874 году морской путь через Карское море.

Примечания